Адмиралте́йская у́лица — название улиц в разных городах:

 Адмиралтейская улица — улица в Архангельске.
 Адмиралтейская улица — улица в Астрахани.
 Адмиралтейская улица — улица в Волгограде.
 Адмиралтейская улица — улица в Воронеже.
 Адмиралтейская улица — улица в Казани.
 Адмиралтейская улица — улица в Колпине (Санкт-Петербург), в 1918—2017 гг. называвшаяся улицей Володарского.
 Адмиралтейская улица — одно из названий Гороховой улицы в Санкт-Петербурге в XVIII — начале XIX в.

См. также 
 Адмиралтейский проезд
 Адмиралтейский проспект